Mande (narod), zapadnosudanski narod
 Mande (rijeka), rijeka u BiH